Клада PACMAD (ранее известная как PACCMAD, PACCAD или PACC) — одна из двух больших клад истинных трав (злаков) неопределённого таксономического ранга, в которую входят шесть подсемейств и около 5800 видов, то есть почти половина всех трав. Сестринской группой этой клады является клада BOP. В кладу PACMAD входят все травы, получившие в процессе эволюции способность к C4-фотосинтезу; согласно исследованиям, в рамках этой клады такой тип фотосинтеза независимо возникал множество раз.

Название клады складывается из первых букв латинских имён подсемейств Panicoideae, Arundinoideae, Chloridoideae, Micrairoideae, Aristidoideae и Danthonioideae. У клады нет определённого таксономического ранга, однако она часто упоминается в научных работах так как представляет собой чётко очерченную монофилитическую группу с характерной экологией.

Ниже приведено филогенетическое дерево клады PACMAD с указанием типа фотосинтеза для каждого подсемейства:

Примечания 

Фотосинтез